Aldington (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Aldington (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire